Le PSA Masters 2003 est l'édition 2003 du PSA Masters, qui est un tournoi PSA Super series avec une dotation de . Le tournoi se déroule au Khalifa International Tennis and Squash Complex à Doha  du 19 au .

John White remporte la finale en s'imposant face à Thierry Lincou.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 

PSA Masters
Compétition de squash au Qatar
PSA World Series 2003
Sport en mai 2003